Con Carlo di Durazzo si può intendere:
Carlo di Durazzo (1323-1348) – fu Conte di Gravina e duca di Durazzo;
Carlo di Durazzo (1345-1386) – fu re di Napoli come Carlo III di Napoli.